P47 ou P-47 peut faire référence à :
 HMS P47, un sous-marin de la Royal Navy ;
 Republic P-47 Thunderbolt, Un avion de chasse américain de la Seconde Guerre mondiale.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres